est le premier album du groupe de musique et chant a cappella allemand Wise Guys, sorti en .

Présentation 
À cette époque, le quintette ne bénéficiant pas d'un budget important, l'album est enregistré, en un week-end, dans une cave de Cologne.

C'est un album est à part dans le registre des Wise Guys puisqu'il est le seul dans lequel le membre fondateur, Christoph Tettinger, chante la partie basse, avant d'être remplacé, l'année suivante, par Ferenc Husta.

Le disque se compose, pour plus de la moitié des titres, de reprises de chansons d'autres artistes, dont trois sont des Beatles. La proportion de compositions originales n'augmente que progressivement avec les albums suivants.

Comme pour toute la discographie du groupe, ce premier opus est a cappella et seules trois chansons sont accompagnées de guitares. Certaines chansons montrent, dans les textes et le dialecte, l'origine kölsch du groupe.

Pour les chansons auto-écrites sur , elles sont majoritairement des compositions de Daniel « Dän » Dickopf et Edzard « Eddi » Hüneke et trois d'entre elles (sur les cinq) sont interpétées en anglais. À cet égard, l'album est atypique pour le style postérieur du groupe, qui est caractérisé par des chansons, en allemand, de Daniel Dickopf.

Liste des titres 
{{Pistes
 | titre         = 
 | total_temps   = 36:34
 | colonne_extra = Reprise de

 | piste1     = 
 | extra1     =  des Beatles (1964)
 | temps1     = 1:42
 | piste2     = 
 | extra2     =  des Comedian Harmonists (basé sur Happy Days Are Here Again par Milton Ager et Jack Yellen, 1929)
 | temps2     = 1:28
 | piste3     = 
 | note3      = Daniel Dickhopf
 | temps3     = 2:57
 | piste4     = 
 | extra4     =  des Bläck Fööss
 | temps4     = 3:08
 | piste5     = 
 | extra5     =  des Beatles (1968)
 | temps5     = 1:46
 | piste6     = 
 | extra6     =  composé par Terry Shand et  | temps6     = 2:25
 | piste7     = 
 | note7      = Edzard Hüneke
 | temps7     = 1:50
 | piste8     = 
 | extra8     =  de Paul Kuhn
 | temps8     = 2:55
 | piste9     = 
 | extra9     =  de Sting (1988)
 | temps9     = 2:26
 | piste10    = 
 | note10     = Daniel Dickhopf, Edzard Hüneke
 | temps10    = 1:55
 | piste11    = 
 | note11     = Daniel Dickhopf, Edzard Hüneke
 | temps11    = 1:37
 | piste12    = 
 | temps12    = 1:21
 | piste13    = 
 | note13     = Daniel Dickhopf, Edzard Hüneke
 | temps13    = 1:57
 | piste14    = 
 | extra14    =  de Cat Stevens (1970)
 | temps14    = 2:58
 | piste15    = 
 | extra15    =  des Beatles (1967)
 | temps15    = 2:36
 | piste16    = 
 | note16     = Daniel Dickhopf
 | temps16    = 3:33
}}

 Membres du groupe 
 Daniel « Dän » Dickopf : chant (baryton, percussions vocales) auteur et arrangeur
 Edzard « Eddi » Hüneke : chant (ténor) et arrangeur
 Marc « Sari'' » Sahr : chant (baryton)
 Christoph Tettinger : chant (basse)
 Clemens Tewinkel : chant

Notes et références

Liens externes 
 
 

Album de Wise Guys
Album musical sorti en 1994
Musique vocale
Album de reprises
Album de reprises de chansons des Beatles
Album de pop allemand
Album auto-produit
1994 en musique